Beaumont kan syfta på:

 Beaumont (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Australien 

 Beaumont (ort i Australien), South Australia, Burnside,

Belgien 

 Beaumont, Belgien – en kommun i provinsen Hainaut

Frankrike 

 Beaumont, Ardèche, kommun i departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Beaumont, Corrèze, kommun i departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Beaumont, Gers, kommun i departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Beaumont, Haute-Loire, kommun i departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Beaumont, Haute-Savoie, kommun i departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Beaumont, Meurthe-et-Moselle, kommun i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Beaumont, Puy-de-Dôme, kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Beaumont, Yonne, kommun i departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Beaumont-de-Lomagne, kommun i departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien, 
 Beaumont-de-Pertuis, kommun i departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Beaumont-du-Gâtinais, kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Beaumont-du-Lac, kommun i departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Beaumont-du-Ventoux, kommun i departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Beaumont-en-Argonne, kommun i departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Beaumont-en-Auge, kommun i departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Beaumont-en-Beine, kommun i departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Beaumont-en-Cambrésis, kommun i departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Beaumont-en-Diois, kommun i departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Beaumont-en-Verdunois, kommun i departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Beaumont-en-Véron, kommun i departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Beaumont-Hamel, kommun i departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Beaumont-la-Ferrière, kommun i departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Beaumont-le-Hareng, kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Beaumont-le-Roger, kommun i departementet Eure i regionen Normandie, 
 Beaumont-les-Autels, kommun i departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Beaumont-les-Nonains, kommun i departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Beaumont-lès-Randan, kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Beaumont-lès-Valence, kommun i departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Beaumont-Louestault, kommun i departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Beaumont-Monteux, kommun i departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Beaumont-Pied-de-Boeuf, Mayenne, kommun i departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Beaumont-Pied-de-Boeuf, Sarthe, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Beaumont-Sardolles, kommun i departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Beaumont-sur-Dême, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Beaumont-sur-Grosne, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Beaumont-sur-Lèze, kommun i departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Beaumont-sur-Oise, kommun i departementet Val-d'Oise i regionen Île-de-France, 
 Beaumont-sur-Sarthe, kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Beaumont-sur-Vesle, kommun i departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Beaumont-sur-Vingeanne, kommun i departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Beaumont-Village, kommun i departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Beaumont-la-Ronce, tidigare kommun i departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Beaumont-du-Périgord, tidigare kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Beaumont-Hague, tidigare kommun i departementet Manche i regionen Normandie 
 Beaumont (bergstopp), departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Beaumont (berg i Frankrike, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur), 
 Beaumont, Vienne, tidigare kommun i departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine

Haiti 

 Beaumont (kommun i Haiti), Grand'Anse,

Irland 

 Beaumont (ort i Irland), Leinster,

Kanada 

 Beaumont (ort i Kanada, Alberta), 
 Beaumont (kommun i Kanada, Québec), Chaudière-Appalaches,

Nya Zeeland 

 Beaumont (berg i Nya Zeeland), Southland,

Storbritannien 

 Beaumont, Cumbria, ort i England, 
 Beaumont, Essex, ort i England,  
 Beaumont-cum-Moze, civil parish i Essex 
 Beaumont Palace, ej längre existerande palats och kloster i Oxford, England

USA 

 Beaumont, Mississippi, Perry County, 
 Beaumont, Texas, Texas, Jefferson County, 
 Beaumont, Kalifornien, ort, Riverside County, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar